Le Lauquet, une  rivière du sud de la France, qui coule dans le département de l'Aude et un affluent droit de l'Aude. Son nom se retrouve dans le nom de trois communes de l'Aube :
  Caunette-sur-Lauquet ;
  Clermont-sur-Lauquet ;
  Ladern-sur-Lauquet.